Cazzo Film — немецкая киностудия, снимающая гей-порно-фильмы и находящаяся в Берлине. Студия была основана в 1996 году Йоргом Андреасом () и Юргеном Брюнингом () и в настоящее время является одной из известнейших гей-порно-студий Европы. Ежегодно киностудия производит до 6 фильмов. Съёмки фильмов проходят, как правило, не в закрытых студиях, а в открытых местах — на природе, на улице, в метро, в телефонных будках.

Актёры студии 
Большинство актёров, снимающихся в фильмых студии «Cazzo Film» не являются профессиональными порно-актёрами. Наиболее известными «лицами» студии являются Марсель Шлютт () и Том Баррон ().

Избранные фильмы 
 Authentic Adventures (1997)
 Kraftsport (1999)
 Deviant Detours (2001)
 Heartbreak Hotel (2003)
 Pür (2005)
 Impressive Impacts (2007)

Интересные факты 
Слово «Cazzo» (множ. форма «Cazzi») имеет итальянское происхождения и является очень грубым обозначением мужского пениса. Кроме того, в итальянском языке восклицание Cazzo! можно сравнить с английским Fuck! или немецким Scheiße!

Литература 
 Axel Schock, Die Cazzo-Story, Berlin 2000
 Hermann J. Huber, Gay Video Guide, Band 1 und 2, Foerster Media, Offenbach 1999 und 2001

Ссылки 
 Официальный сайт студии Cazzo Film

Кинокомпании по алфавиту
Порнографические киностудии Германии
Киностудии гей-порнографии
Компании Берлина
Сайты c гей-порнографией‎
ЛГБТ в Германии